Ла Есперанза, Ел Ранчито има више значења:

 Ла Есперанза, Ел Ранчито (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Ранчито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику